Sundstraumen steht für:
 Sundstraumen (Bodø), Gezeitenströmung in der Kommune Bodø
 Sundstraumen (Flakstad), Gezeitenströmung in der Kommune Flakstad
 Sundstraumen (Dønna), Bucht auf der Insel Løkta in der Gemeinde Dønna